Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, D et E.
  Matériel de défense majeur, (MDE) on entend tout élément d’équipement militaire important figurant sur la liste des munitions des États-Unis ayant un coût non récurrent de recherche et développement supérieur à 50 000 000 USD ou un coût de production total supérieur à 200 000 000 USD. Ces articles nécessitent une notification du Congrès.
 Model Driven Engineering, terme anglophone pour Ingénierie dirigée par les modèles ;
 3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine, une substance psychotrope de la famille des phényléthylamines ;
 Maîtrise de la Demande en Énergie (ou Maîtrise de la Demande en Électricité), concept qui regroupe des actions d'économie et de gestion de l'électricité afin de réduire la consommation électrique totale sur le réseau (en anglais : Demand Side Management).
 Mouvement pour le droit à l'éducation, une ancienne association étudiante nationale du Québec.
 Maison de l'emploi, une structure locale contribuant au service public de l'emploi.
 Maison des étudiants, structure présente sur beaucoup d'universités françaises.
 Les maitres des elements, Guilde populaire sur le jeu vidéo "Dofus" (Ménalt) (MMORPG)
 Michel Drucker Experience, groupe de rock psychédélique belge
 Le Monde de l'écriture, forum d'entraide autour de l'écriture.

Code